O Campeonato Europeu de Ginástica Artística 6° foi realizado de 15 a 19 de abril de 2015, no Park&Suites Arena em Montpellier, França.

Programação 
Todos os horários estão no Horário da Europa Central (UTC+01:00).
 Quarta-Feira, 15 De Abril De 2015
 10:30 – 21:30 Provas de Qualificação Feminina
 Quinta-Feira, 16 De Abril De 2015
 10:30 - 21:00 Provas de Qualificação Masculina
 Sexta-Feira, 17 De Abril De 2015
 13:00 - 14:00 Final da Individual Geral Feminina
 14:30 - 17:00 Final da individual Geral Masculina
 Sábado, 18 De Abril De 2015
 14:30 - 17:30 Finais dos Aparelhos Dia 1
 Domingo, 19 De Abril De 2015
 14:30 - 17:30 Finais dos Aparelhos Dia 2

Local 
A competição aconteceu no Park&Suites Arena. Os aquecimentos aconteciam no mesmo prédio. A arena sediou o Mundial de Ginástica Rítmica de 2011.

Países Participantes 
Cada nação é permitido o envio de 6 homens e 4 mulheres. Todas as nações que desejavam participar deviam ser membros da União Europeia de Ginástica.

Medalhistas

Resultados Femininos

Individual Geral 
 Adlerteg foi ferido realizando sua apresentação no solo e foi incapaz de continuar no Campeonato.

Salto

Barras assimétricas

Trave de equilíbrio

Solo

Resultados Masculinos

Individual Geral

Solo

Cavalo com alças

Argolas

Solo

Barras paralelas

Barra Horizontal

Paises Participantes 
Cada nação deveriam levar 6 ginastas Masculinos e 4 ginastas Femininas para o Campeonato.
 
  (7)
  (5)
  (8)
  (6)
  (7)
  (5)
  (6)
  (4)
  (6)
 
  (8)
  (10)
  (8)
  (10)
  (10)
  (3)
  (10)
  (10)
  (8)
 
  (8)
  (8)
  (8)
  (10)
  (8)
  (6)
  (1)
  (1)
  (10)
 
  (7)
  (5)
  (4)
  (10)
  (10)
  (8)
  (10)
  (2)
  (7)
 
  (9)
  (8)

Medalhistas

Resultados Femininos

Individual Geral 

.
Adlerteg Foi ferido no Solo não podendo continuar a competição.

Salto

Barras Assimétricas

Trave

Solo

Resultados Masculinos

Individual Geral

Solo

Cavalo com Alças

Argolas

Salto

Barras Paralelas

Barra Fixa

Qualificação

Resultados Femininos

Individual Geral

Vanessa Ferrari retirou-se e foi substituída pela companheira de equipe Martina Rizzelli na final.

Salto

Barras Assimétricas

Trave

Solo

Resultados Masculinos

Individual Geral

Total de Medalhas

Mulheres

Homens

Referências

Ligações externas 

  Official Site

 
2015
2015 na ginástica
Desporto na França em 2015